Bockel steht für:

 Bockel, ein Ortsteil der Gemeinde Wietzendorf im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen
 Bockel (Gyhum), ein Ortsteil der Gemeinde Gyhum im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen

Bockel ist der Familienname folgender Personen:

 Alit Bockel (~1490–~1521), Mutter des Täufers Jan van Leyden
 Dirk Bockel (* 1976), luxemburgischer Triathlet
 Franz Bockel (1798–1879), deutscher Autor
 Herbert Bockel (* 1940), deutscher Germanist, Rumänist und Hochschullehrer
 Jean-Marie Bockel (* 1950), französischer Politiker

Siehe auch:
 Böckel
 Bokel